Nesselgrund steht für:

 Bahnhof Nesselgrund auf dem Berliner Außenring bei Potsdam (heute Bushaltestelle der Buslinie 643)
 deutscher Name des Dorfes Pokrzywno (Bystrzyca Kłodzka) in Niederschlesien, Polen
 Nesselgrund (Kreis Soldin), ehemaliges deutsches Dorf im Landkreis Soldin, heute Polen
 Naturschutzgebiet Nesselgrund im Bundorfer Forst, Unterfranken, Bayern
 Steinbruch Nesselgrund in Nesselhof, Ortsteil von Floh-Seligenthal in Thüringen